Elias Ulloa est un sorcier nagual mexicain (de l'État d'Oaxaca), membre de la lignée chamanique Abelar de don Juan Matus, d'après le témoignage de Carlos Castaneda. Il s'agit sans doute d'un pseudonyme voire d'un personnage fictif.

Description 
Il était un guérisseur silencieux et rêveur, ainsi qu'un créateur. Il était capable de métamorphoses par quatre modifications du point d'assemblage.

Il avait pour compagne une sorcière : Amalia. Il semble avoir eu cinq compagnes voyantes en même temps. 

Son clan était formé de onze voyants.

Il est le maître de don Julian Osorio, et celui indirect de don Juan Matus et de don Genaro Flores ; il est l'élève de don Rosendo.

Sources 
Carlos Castaneda :
 A Separate Reality (Voir, 1971, . 
 The Power of Silence, (La Force du silence), 1987, . 
 The Art of Dreaming, (L'Art de rêver), 1993, . 
 Magical Passes, (Passes magiques), 1998, . 

Personnalité du chamanisme
Carlos Castaneda